Trzęsienie ziemi w Wan (1941) – trzęsienie ziemi z roku 1941
 Trzęsienie ziemi w Wan (2011) – trzęsienie ziemi z roku 2011